Die Saison 2002/03 war die 56. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der EHC Basel gewann die NLB-Meisterschaft durch eine 3:2-Serie im Play-off-Final gegen den EHC Visp. Da in der Nationalliga A keine Play-outs durchgeführt wurden, stieg der EHC Basel ohne Relegationsspiele in die NLA auf.

Modus 
Gespielt wurden von den 10 Teams 2 Doppelrunden zu je 18 Spielen. Danach ermittelten die besten acht Mannschaften den 'B-Meister' im Playoff-Stil. Viertelfinals, Halbfinals und der Final wurden jeweils nach dem Modus Best of Five gespielt.

Qualifikation

Play-Offs

Viertelfinal 
 GCK Lions – Olten 4:1 (4:1; 5:4; 8:4; 0:4; 6:1)
 EHC Basel – HC Ajoie 4:1 (5:1; 0:2; 6:3; 5:2; 7:2)
 EHC Biel – HC Thurgau 4:1 (6:2; 1:4; 4:2; 9:5; 4:1)
 EHC Visp – HC Sierre 4:2 (5:0; 0:4; 3:1; 4:2; 2:3;3:2)

Halbfinal 
 GCK Lions – EHC Visp 0:4 (3:5; 1:4; 2:3; 2:5)
 EHC Basel – EHC Biel 4:1 (6:4; 3:2; 4:0; 1:2; 7:0)

Final 
 EHC Basel – EHC Visp  3:2 (4:3; 0:5; 6:0; 4:5; 6:3)

Weblinks 
 Details zur Saison 2002/03

B2002
Eishockeysaison 2002/03